

Населені пункти та їхні частини
 Вільче — село в гміні Осельсько Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільче — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вільче — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Вільче — частина міста Мушина в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Вільче — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві
 Вільче — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Вільче — частина села Гвозниця Горішня (Ґвозьниця-Ґурна) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Вільче — частина села Істебна в гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Вільче — колонія в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Вільче — колонія в гміні Барлінек Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Вільче — колонія в гміні Відухова Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Вільче — лісова осада в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки